

Musica 
 The Phantoms – gruppo musicale italiano di musica beat, meglio noti come Fantom's
 The Phantoms – gruppo musicale slovacco di musica beat
 Freddy and the Phantoms – gruppo rock blus danese

Televisione 
 The Phantoms – film TV canadese del 2012 diretto da Sudz Sutherland

Pagine correlate 
 Phantoms
 The Phantom